Hultin är ett svenskt efternamn, som även förekommer i Finland. Det kan avse:

 Albin Hultin (född 1999), fotbollsspelare
 Anders Hultin (född 1968), friskoeentreprenör
 Anna Hultin  (född 1965), finlandssvensk skådespelare
 Arvid Hultin  (1855–1935), finländsk litteraturhistoriker
 Carl Magnus Hultin (1789–1883), militär och skriftställare
 Constance Hultin (1803–1883), författare
 Erik Hultin (1903–1942), tandläkare och medeldistanslöpare
 Göran Hultin (1897–1949), jurist och häcklöpare
 Johan Hultin (1924–2022), svenskamerikansk patolog
 Kicki Hultin (född 1956), journalist
 Lennart Hultin (1927–1987), organist och tonsättare
 Lilian Hultin (1937–2004), lärare och folkbildare
 Måns Hultin (1830–1869), författare
 Olof Hultin (1946–2022), arkitekt och chefredaktör
 Petrus Hulthijn (1652–1707), präst
 Sven Hultin (1889–1952), ingenjör, professor och högskolerektor
 Sven-August Hultin (1925–2009), ingenjör
 Tekla Hultin (1864–1943), finländsk politiker, filosofie doktor
 Torsten Hultin (1885–1955), ingenjör
 Åke Hultin (1917–1999), militär

Svenska efternamn
Efternamn i Finland